Acará — espécie de peixe
 Acará-prata ou Chaetobranchopsis australis — espécie de peixe família Cichlidae
 Acará-prata ou Chaetobranchus flavescens — espécie de peixe da família Cichlidae
 Acarajé ou Acará — quitute da culinária afro-brasileira feito de massa de feijão-fradinho

Geografia do Brasil 
 Acará (Pará)
 Rio Acará — rio no estado do Pará

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de espécies